Menuhin ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Menuhin (* 1948), Schweizer Publizist und Filmproduzent; Sohn von Yehudi Menuhin
 Hephzibah Menuhin (1920–1981), amerikanische Pianistin; Schwester von Yehudi Menuhin
 Yaltah Menuhin (1921–2001), britische Musikerin
 Yehudi Menuhin (1916–1999), amerikanisch-britischer Violinist und Dirigent